Marcos Paz (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Marcos Paz (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires